Deux composés peuvent être qualifiés de chlorure de mercure, en fonction du degré d'oxydation du mercure :
 le chlorure de mercure(I), ou calomel, dans lequel le mercure est monovalent, 
 le chlorure de mercure(II), ou chlorure mercurique, dans lequel le mercure est bivalent.

Composé du mercure
Mercure